Publius Manilius ist der Name folgender Personen:

* Publius Manilius (Kommissar), römischer Politiker, Senatskommissar 167 v. Chr.
 Publius Manilius (Konsul 120 v. Chr.), römischer Politiker